Castillo de Garcimuñoz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillo de Garcimuñoz (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Castillo de Garcimuñoz (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar